Název Ridgewood není jednoznačný a může označovat:

 Ridgewood (East Sussex) – město v hrabství Východní Sussex
 Ridgewood (New Jersey) – město v New Jersey
 Ridgewood (Ontario) – město v provincii Ontario
 Ridgewood (Queens) – předměstí v New York City
 Ridgewood (Západní Austrálie) – město v Západní Austrálii